Ліна́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 280 км на південь від Парижа, 75 км на північний схід від Ліможа, 21 км на північ від Гере.

Історія 

1 січня 2019 року Лінар і Мальваль було об'єднано в новий муніципалітет Лінар-Мальваль.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 76 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 158,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Лінар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лінар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Крез